

Селище міського типу:
 Товсте — Тернопільська область, Чортківський район

Села:
 Товсте — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Товсте — Житомирська область, Житомирський район
 Товсте — Полтавська область, Кременчуцький район
 Товсте — Полтавська область, Миргородський район
 Товсте — Сумська область, Роменський район
 Товсте — Тернопільська область, Чортківський район

Залізниця:
 Товсте — залізнична станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці

Товсте ()— колишня сільська гміна у Скалатському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої